Мечеть Булгар () — культовое здание в г. Казани. Построена в 1991—1993 годах по поручению руководства Татарстана согласно проекту архитекторов В. П. Логинова и Е. И. Прокофьева. Поводом для строительства стало 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Эта мечеть была первой, построенной в Ново-Савиновском районе Казани.

Мечеть относится к типу двухэтажной двухзальной купольной мечети с диагонально-асимметричной постановкой минарета. В композиции здания сочетаются разновеликие объёмы, врезанные один в другой по диагональной оси с юго-запада на северо-восток. Сооружение выполнено в стиле рационалистической архитектуры с раздельными входами и поэтажными залами для мужчин и женщин. Весь комплекс построен из силикатного белого кирпича. Проектировщиками предусматривалось красивое декоративное оформление залов, но из-за отсутствия денег работы по оформлению не были выполнены.

Ссылки 
 Мечеть Булгар imam.ru

Булгар
Культовые сооружения, построенные в 1993 году
Здания и сооружения, построенные в 1993 году в России